Amstel steht für:
 Amstel (Brauerei), eine Brauerei in den Niederlanden
 Amstel (Fluss), ein Fluss in den Niederlanden
 van Amstel (Adelsgeschlecht) oder van Aemstel, mittelalterliche Dynastie, Herren des Amstellandes um den gleichnamigen Fluss, bis 1205 auf der Burg Ouderkerk aan de Amstel, dann in Amsterdam
 mehrere ehemalige niederländische Moped- bzw. Motorradhersteller in Den Haag, Naarden und Stokvis

sowie:
 ein Straßenrennen, s. Amstel Gold Race
 Ouder-Amstel, Gemeinde in Nordholland

Amstel ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Friedrich von Amstel (1690–1757), preußischer Generalmajor und Kommandant der Festung Stettin, sowie Amtshauptmann von Grüningen
 Jan van Amstel (um 1500 – † um 1542), niederländischer Maler